Fernando Héctor Quiroz (Buenos Aires, Argentina, 19 de junio de 1968) es un exfutbolista y actual director técnico argentino. Jugaba como mediocampista. Actualmente dirige al Club Atlético Aldosivi de la Primera Nacional.

Trayectoria

Como jugador 
Hizo las divisiones inferiores en Huracán de Parque Patricios, hasta que en 1990 debutó en Primera. En Huracán jugó 85 partidos. En 1993 pasó al Racing Club de Avellaneda, club del que es simpatizante. Allí jugó 123 partidos hasta 1999. Tuvo un paso por Nueva Chicago en 2001.

Como entrenador 
Empezó su carrera como director técnico en San Martín de Tucumán en el año 2001. El Santo pasaba en la Primera B Nacional una delicada situación con el descenso, algo que finalmente Teté no pudo evitar. Luego dirigió a Huracán de Parque Patricios también en la B Nacional. También dirigió a Platense en la Primera B Metropolitana, hasta que pasó en 2004 a Instituto Atlético Central Córdoba,que había ascendido a Primera División, donde hizo una muy buena campaña y logró evitar el descenso sin problemas. Su buena performance en el equipo cordobés le valió el interés de un club grande, convirtiéndose en director técnico de Racing Club de Avellaneda (2005-2006), donde sin embargo no logró los resultados esperados. Volvió a asumir en Instituto Atlético Central Córdoba, donde esta vez no pudo evitar el descenso a Primera B Nacional en 2006. Nuevamente en esta categoría, no tuvo un buen comienzo y decidió dar un paso al costado. A comienzos de 2007 asume en San Martín de San Juan, logrando el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino ese año, justamente contra Huracán, su antiguo club. En la Primera División dirigió al elenco sanjuanino toda la temporada 2007/2008, pero no pudo mantenerse en dicha categoría. En ese 2008, Unión de Santa Fe contrató los servicios de Teté para lograr el ansiado ascenso, el cual había estado muy cerca de conseguir recientemente. El objetivo no fue logrado y Quiroz renuncia en 2009. Tuvo un breve regreso a San Martín de San Juan para el último tramo de esa temporada en segunda, pero se decidió que no continúe. Luego dirigió a Independiente Rivadavia, donde cosechó malos resultados y renunció antes de terminar la primera rueda. En 2010 fue convocado para el proyecto de Juventud Unida de San Luis, que militaba en el Torneo Argentino A, tercera categoría del fútbol argentino, para el propósito de ascender a la segunda, cosa que Teté asumió pero no pudo concretarse. El 1 de febrero de 2011 acepta una oferta del Club Blooming de Bolivia para dirigirlo por toda la temporada, la cual no pudo cumplir. En octubre de 2011 vuelve a dirigir en Argentina, esta vez a Aldosivi, que necesitaba una temporada tranquila en la Primera B Nacional Logra ganarle a River en su debut, el 29 de octubre de 2011. Luego de un buen paso por el club marplatense, dirigió en el año 2013 al Guabirá de Bolivia. El 27 de noviembre de 2013, asume la dirección técnica del Douglas Haig de Pergamino, que se encontraba disputando la categoría Primera B Nacional, donde tuvo un discreto paso. El 29 de mayo de 2014, "Teté" Quiroz asume como entrenador de Deportes Concepción, equipo que milita en la Primera B de Chile y con el cual no pudo lograr el ascenso a la máxima categoría chilena. El 15 de diciembre de 2014 consigue un histórico ascenso a la  Primera División de Argentina con Aldosivi. Luego de asumir con más de la mitad del torneo disputado y fuera de los puestos de ascenso, consigue hilvanar una milagrosa procesión de triunfos con el equipo de Mar del Plata que coloca por segunda vez en la historia a una institución deportiva de esa ciudad en la máxima categoría del fútbol argentino. Con Aldosivi hace una correcta campaña en la Primera en 2015, y el Torneo de Transición 2016. El 1 de noviembre de 2016 deja de ser el entrenador de Aldosivi, luego de un pobre arranque en el Torneo local. La decisión la tomaron y se la comunicaron los dirigentes del club. A partir del comienzo de 2017 dirige a Sarmiento de Junín, muy comprometido con el descenso pero su ciclo fue muy malo, desciende a la Primera B Nacional y en octubre de 2017, ya disputando la segunda, deja su cargo tras un flojo andar. En 2019 asume como director técnico de Deportivo Santamarina de Tandil, de la Primera B Nacional, donde tuvo un flojo desempeño, dejando al equipo en el fondo de la tabla. En 2020 concreta su tercer ciclo en Instituto Atlético Central Córdoba, el cual finaliza en 2021 tras una discreta campaña. Ese año dirige a Estudiantes de Caseros, donde renuncia luego de pocos partidos donde no pudo conseguir una victoria.

Clubes

Como jugador

Como entrenador

Estadísticas como entrenador 

 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

Fuente: Transfermarkt - Ceroacero.

Resumen estadístico 

 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

Logros

Enlaces externos 
 Estadísticas en Transfermarkt

Futbolistas de la Ciudad de Buenos Aires
Futbolistas del Racing Club en los años 1990
Futbolistas del Club Atlético Nueva Chicago
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Huracán
Futbolistas del Club Atlético Huracán
Entrenadores de fútbol de Argentina
Entrenadores del Racing Club
Entrenadores del Instituto Atlético Central Córdoba
Entrenadores del Club Atlético Huracán
Entrenadores del Club Atlético Platense
Entrenadores del Club Atlético Unión (Santa Fe)
Entrenadores del Club Sportivo Independiente Rivadavia
Entrenadores del Club Atlético Douglas Haig
Entrenadores del Club Deportes Concepción
Entrenadores del Club Atlético Aldosivi
Entrenadores del Club Atlético San Martín (San Juan)
Entrenadores del Blooming
Entrenadores del Club Atlético Sarmiento (Junín)
Entrenadores del Club Deportivo Guabirá